Het Nieuw Bastion was een van de elf bastions rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

het bastion lag voor de Roermondsepoort, die de vervallen Tegelpoort had vervangen als zuidelijke toegangspoort. Het lag voor de hand om het bastion te laten verwijzen naar de toegangspoort, maar er lag al een bastion Roermond iets westelijker, voor de verdwenen Tegelpoort. Om het bastion kronkelde eveneens de Gele Gracht via bastion Le Roy de Maas in.

Het bastion was een van de eerste vestingwerken die gesloopt waren. In 1862-1864 werd aan deze zijde namelijk het viaduct voor de spoorlijn Venlo - Eindhoven aangelegd, en het bastion lag precies op de plek van het viaduct.

Tegenwoordig ligt op dezelfde plek het verkeersplein Roermondsepoort met het viaduct.

Vestingwerk van Venlo